ABCD kan syfta på:

ABCD (sång) – en låt i melodifestivalen 1986
 ABCD – en arbetsrutin som används för akut sjuka eller skadade patienter, se Akut omhändertagande
 ABCD – en region i Brasilien, se ABC-regionen